Mario Ribeiro Albano de Aratanha (Rio de Janeiro, ) é um produtor musical, animador cultural, jornalista brasileiro, Juntamente com Aírton Barbosa, é um dos fundadores da gravadora Kuarup.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Produtores musicais do Rio de Janeiro (estado)
Jornalistas do Rio de Janeiro